Чанлэ (Фучжоу) (长乐) — район городского подчинения городского округа Фучжоу провинции Фуцзянь (КНР)
 Чанлэ (Вэйфан) (昌乐) — уезд в городском округе Вэйфан провинции Шаньдун (КНР)
  — посёлок в районе Хаймэнь провинции Цзянсу (КНР)